Niemcy:
 Roßhaupten – dzielnica gminy Röfingen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Günzburg
 Roßhaupten – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ostallgäu
 Roßhaupten – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ostallgäu